Патрик Ортлиб (, род. 20 мая 1967 года, Брегенц) — австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель 4 этапов Кубка мира. Спортсмен года в Австрии в 1992 году. Наиболее удачно выступал в скоростном спуске.

В Кубке мира Ортлиб дебютировал 9 декабря 1988 года, в декабре 1993 года одержал свою первую в карьере победу на этапе Кубка мира, в скоростном спуске. Всего имеет на своём счету 4 победы на этапах Кубка мира, 3 в скоростном спуске и 1 в супергиганте. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, является для Ортлиба 7-е место в сезоне 1992/93.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, будучи первым стартовым номером, завоевал золото в скоростном спуске; лишь на 0,05 секунды опередил ставшего вторым француза Франка Пиккара. Кроме этого занял 18-е место в супергиганте.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере стартовал в скоростном спуске, и остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место, 0,14 секунды проиграв бронзовому призёру канадцу Эду Подивински.

За свою карьеру участвовал в четырёх чемпионатах мира, на которых выступал исключительно в скоростном спуске, на чемпионате мира 1996 года завоевал золотую медаль.

Использовал лыжи производства фирмы Head. Завершил спортивную карьеру в 1999 году, в результате травмы полученной на тренировке в Кицбюэле. В дальнейшем занялся политикой и спустя несколько лет был избран в Национальный совет Австрии от Австрийской партии свободы. В настоящее время владеет четырёхзвёздочным отелем «Монтана» в городке Лех.

Дочь Нина (род. 2 апреля 1996 года) — горнолыжница, призёр чемпионата мира 2023 года в скоростном спуске, чемпионка мира среди юниоров в гигантском слаломе (2015) и супергиганте (2016).

Победы на этапах Кубка мира (4)

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Брегенце
Горнолыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту